Cette liste regroupe les personnes nées à Londres (sur le territoire correspondant au Grand Londres).

A 

 Augustus Abbott – officier de la Compagnie britannique des Indes orientales.
 Diane Abbott – Femme politique
 Frederick Augustus Abel – Chimiste
 Maryam d'Abo – Actrice
 Barbara Adams – Égyptologue
 Tony Adams – Footballeur (Romford)
 Adele – Auteure-compositrice-interprète
 Edgar Douglas Adrian – Anatomiste et physiologiste (Hampstead)
 Freema Agyeman – Actrice
 Ala.ni - Chanteuse
 Damon Albarn – Musicien (Whitechapel Hospital, East London)
 Alexander Albon - Pilote de formule 1
 Kenneth Alford – Compositeur
 Michael Alfreds - Metteur en scène et dramaturge  
 Edward Alleyn – Acteur
 Margery Allingham – Écrivain
 Eric Ambler – Écrivain
 Jon Amiel – Réalisateur et producteur
 Kingsley Amis – Écrivain (Clapham)
 Bob Anderson – Pilote (Hendon)
 Michael Anderson – Réalisateur
 Peter Andre – Chanteur
 Chris Andrews – Chanteur (Romford)
 Naveen Andrews – Acteur
 Anne de Grande-Bretagne – Reine d'Angleterre
 Francesca Annis – Actrice
 Adam Ant – Musicien
 Jeffrey Archer – Homme politique et écrivain
 George Arliss – Acteur
 Edward Armitage – Peintre
 Antony Armstrong-Jones – Designer et photographe
 Dido – Chanteuse
 Thomas Augustine Arne – Compositeur (Covent Garden)
 Samuel Arnold – Compositeur
 Timothy Garton Ash – Historien
 Charles Robert Ashbee – Architecte (Isleworth)
 W. Ross Ashby – Psychiatre
 Peggy Ashcroft – Actrice (Croydon)
 Dina Asher-Smith – Athlète
 David Attenborough – Documentaliste
 Clement Attlee – Premier ministre (Putney)
 Lionel Atwill – Acteur
 Brian Auger – Organiste (jazz et rock)
 Henry Austin – Joueur de tennis
 Alan Ayckbourn – Écrivain (Hampstead)
 Gladys Aylward – Missionnaire

B 

 Katy B – Chanteuse
 Francis Bacon – Philosophe et homme politique (York House)
 Robert Baden-Powell – Fondateur du scoutisme (Paddington)
 Douglas Bader – Pilote de combat (St John's Wood)
 Ginger Baker – Percussionniste (Lewisham)
 Roy Ward Baker – Réalisateur et producteur
 Samuel White Baker – Spécialiste de l'Afrique
 Granville Bantock – Compositeur
 John Barbirolli – Chef d'orchestre et compositeur
 Nigel Barley – Auteur (Kingston upon Thames)
 Isaac Barrow – Ecclésiastique et mathématicien
 John D. Barrow – Astrophysicien
 Charles Barry – Architecte (Westminster)
 Mischa Barton – Actrice (Hammersmith)
 Gerard Batten – Homme politique
 Arnold Bax – Compositeur (Streatham)
 Thomas Bayes – Mathématicien
 Joseph Bazalgette – Ingénieur travaux publics (Enfield)
 Cecil Beaton – Photographe
 Gabrielle Beaumont – Auteur et réalisatrice
 Jeff Beck – Musicien
 Thomas Becket – Archevêque de Canterbury
 David Beckham – Footballeur
 Kate Beckinsale – Actrice
 Frederick William Beechey – Expéditeur polaire
 Catherine Bell – Actrice
 Peter Benenson – Fondateur d'Amnesty International
 Jeremy Bentham – Juriste et philosophe
 E. C. Bentley – Écrivain
 Jack Beresford – Rameur
 John Berger – Écrivain
 Antonia Bernath – Actrice
 Paul Bernays – Mathématicien
 Tim Berners-Lee – Inventeur du World Wide Web
 Marina Berti – Actrice
 Annie Besant – Féministe
 John Betjeman – Écrivain et poète (Highgate)
 Paul Bettany – Acteur
 Thomas Betterton – Acteur
 Adrian Biddle – Directeur de la photographie
 Antonia Bird – Réalisateur
 Andrew Birkin – Auteur et réalisateur
 Jane Birkin – Actrice et chanteuse
 Kevin Bishop – Acteur
 Patrick Maynard Stuart Blackett – Physicien
 Honor Blackman – Actrice
 Susan Blackmore – Écrivain
 Algernon Blackwood – Écrivain
 William Blake – Peintre et poète
 Harry Blech – Chef d'orchestre
 Arthur Bliss – Compositeur
 Claire Bloom – Actrice
 Isabella Blow – Journaliste de mode
 Emily Blunt – Actrice
 Enid Blyton – Auteur de livre pour enfants
 Dirk Bogarde – Acteur
 Marc Bolan – Chanteur (Hackney)
 Jérôme-Napoléon Bonaparte – Neveu de Napoléon Bonaparte
 Edward Bond – Écrivain
 Derek Bourgeois – Compositeur
 Elizabeth Bowen – Écrivain
 David Bowie – Musicien
 Liona Boyd – Guitariste
 Boy George – Chanteur
 Charles Bradlaugh – Homme politique
Millie Brady – Actrice et mannequin
 Billy Bragg – Musicien
 Dennis Brain – Corniste
 Richard Branson – Entrepreneur
 Julian Bream – Guitariste
 Bernard Bresslaw – Acteur et humoriste
 Chris Bristow – Pilote
 Neville Brody – Designer
 Peter Brook – Réalisateur de théâtre
 Gary Brooker – Musicien
 Carter Brown – Auteur
 Derren Brown – Illusionniste
 Herbert Charles Brown – Physicien et chimiste
 Georgia Brown – Actrice de film et de théâtre
 Sam Brown – Chanteuse
 Thomas Browne – Philosophe
 Robert Browning – Écrivain
 James Thomas Brudenell – Général
 Jon Buckland – Guitariste (Coldplay)
 Henry Thomas Buckle – Historien et joueur d'échec
 Kenneth Bulmer – Écrivain
  – Acteur
 Emma Bunton – Chanteuse
 William John Burchell – Naturaliste et botaniste
 Larry Burrows – Photographe et correspondant de guerre
 Saffron Burrows – Actrice
 Isabel Burton – Écrivain
 James Burton – Égyptologue
 Kate Bush – Chanteuse
 Guy Butler – Athlète
 George Butterworth – Compositeur
 George Gordon Byron – Écrivain
 John Byron – Océanologue

C 

 Sebastian Cabot – Acteur
 Michael Caine – Acteur (Rotherhithe)
 James Callis – Acteur
 David Cameron – Premier ministre britannique
 Naomi Campbell – Topmodel
 Sol Campbell – Footballeur
 Edmond Campion – Prêtre jésuite et martyr
 Thomas Campian – Compositeur
 Charles John Canning – Homme politique
 George Canning – Premier ministre britannique
 Tony Cascarino – Footballeur irlandais
 Captain Sensible – Musicien
 Richard Christopher Carrington – Astronome
 Alison Carroll – Gymnaste
 Helena Bonham Carter – Actrice
 Howard Carter – Archéologue et égyptologue
 John Carteret – Homme politique
 Francis de Laporte de Castelnau – Explorateur et naturaliste
 George Cathcart – Général
 William Cathcart, Premier comte Cathcart – Général
 Philip Catherine – Guitariste de jazz
 Paul Catty – Auteur
 Patrick Caulfield – Peintre, Illustrateur et artiste
 Joseph Chamberlain – Homme politique
 Dwain Chambers – Athlète
 Ben Chaplin – Acteur
 Charlie Chaplin – Réalisateur, acteur et humoriste
 Colin Chapman – Constructeur automobile
 Charles II d'Angleterre – Roi d'Angleterre
 Geoffrey Chaucer – Écrivain et Poète
 Gilbert Keith Chesterton – Écrivain
 Josiah Child – Commerçant et économiste
 David Chipperfield – Architecte
 Caryl Churchill – Écrivain
 Colley Cibber – Dramaturge et Écrivain
 Anne Clark – Chanteuse
 Barney Clark – Acteur
 James Clark – Informaticien
 Charles Clarke – Homme politique
 Marcus Clarke – Écrivain
 Nicholas Clay – Acteur
 John Cleland – Écrivain
 Ronald Coase – Économiste
 Sebastian Coe – Athlète et homme politique
 Alma Cogan – Chanteuse
 Sacha Baron Cohen – Humoriste
 Nik Cohn – Journaliste
 Ashley Cole – Footballeur
 Joe Cole – Footballeur
 Samuel Coleridge-Taylor – Compositeur
 Joan Collins – Actrice
 Phil Collins – Chanteur et Percussionniste
 Wilkie Collins – Écrivain
 George Colman le Jeune – Écrivain
 William Congreve – Inventeur
 Jason Connery – Acteur
 Kevin Connor – Réalisateur
 Mike Conway – Pilote automobile
 Norman Cook – Musicien
 Paul Cook – Musicien
 Anthony Ashley-Cooper – Homme politique et écrivain
 Charlotte Cooper – Joueur de tennis
 John Cooper – Constructeur automobile
 William Conybeare – Géologue et paléontologue
 Frederick Corder – Compositeur
 Paul Corder – Compositeur
 Elvis Costello – Musicien
 Francis Cotes – Peintre
 Angel Coulby - Actrice
 Noël Coward – Acteur et compositeur (Teddington)
 Richard Stafford Cripps – Homme politique
 Donald Crisp – Acteur et réalisateur
 Quentin Crisp – Auteur et acteur
 Thomas Cromwell – Homme politique
 Beverley Cross – Auteur et compositeur
 Adrian Cruft – Compositeur
 George Cruikshank – Caricaturiste et illustrateur
 Clifford Curzon – Pianiste
 Peter Cushing – Acteur

D 

 Henry Hallett Dale – Biochimiste
 Roger Daltrey – Musicien
 John Frederic Daniell – Chimiste
 Samuel Daniell – Peintre
 John Nelson Darby – Prédicateur protestant
 Dave Davies – Musicien
 John Davies – Athlète
 Ray Davies – Guitariste
 Steve Davis – Joueur de snooker
 Emily Davison – Suffragette
 George Dawe – Peintre
 William Rutter Dawes – Astronome et ecclésiastique
 Julian Dawson – Musicien
 Daniel Day-Lewis – Acteur
 Walter de la Mare – Écrivain et poète
 Basil Dean – Réalisateur
 Thomas Dekker – Écrivain
 John Dee – Philosophe et mathématicien
 Daniel Defoe – Écrivain
 Cara Delevingne – Mannequin et Actrice
 Poppy Delevingne – Mannequin et Modaine
 Len Deighton – Écrivain
 Dixon Denham – Explorateur de l'Afrique
 David Devant – Prestidigitateur
 Dido – Chanteuse
 Benjamin Disraeli – Premier ministre et écrivain
 Omid Djalili – Acteur et humoriste
 William Dobson  – Peintre
 Reginald Frank Doherty – Joueur de tennis
 John Dollond – Opticien
 Peter Dollond – Opticien
 Alfred Domett – Premier ministre néo-zélandais
 Helen Doron, linguiste britannique
 Alec Douglas-Home – Premier ministre
 Richard Doyle – Illustrateur
 Anthony Dowell – Danseur de ballet et chorégraphe
 Herbert Draper – Peintre
 Julie Driscoll – Chanteuse de blues et de jazz
 Minnie Driver – Actrice
 Alexandra Duff - Duchesse de Fife et princesse de Connaught
 Thomas Dunhill – Compositeur
 Clive Dunn – Acteur
 John Dunstable – Compositeur
 Ian Dury – Musicien
 Judy Dyble – Chanteuse de folk
 Mary Dyer – Quaker

E 

 Peter Ebdon – Joueur de billard
 John Carew Eccles – Compositeur
 Harry Eden – Acteur
 Skye Edwards – Chanteuse
 Édouard  – Roi d'Angleterre
 Édouard V – Roi d'Angleterre
 Édouard VI – Roi d'Angleterre
 Édouard VII – Roi du Royaume-Uni
 Édouard VIII – Roi du Royaume-Uni
 Amelia Edwards – Écrivain et égyptologue
 Jonathan David Edwards – Athlète
 Vic Elford – Pilote
 Élisabeth  – Reine d'Angleterre
 Élisabeth II – Reine du Royaume-Uni
 Peter Ellenshaw – Peintre
 Denholm Elliott – Acteur
 Sophie Ellis-Bextor – Chanteuse
 Tracey Emin – Artiste (Croydon)
 John Entwistle – Bassiste (Chiswick)
 Ralph Erskine – Architecte
 David Essex – Chanteur et acteur
 Dave Evans – Musicien
 The Edge – Guitariste
 Edith Evans – Actrice
 Frederick H. Evans – Photographe
 Alice Eve – Actrice

F 

 
 Marianne Faithfull – Musicienne et actrice
 Michael Faraday – Physicien et chimiste
 Nigel Farage – Personnalité Politique
 Chris Farlowe – Chanteur de R'n'B
 John Farmer – Compositeur
 Marty Feldman – Acteur et réalisateur
 Victor Feldman – Musicien de jazz
 Tom Felton – Acteur
 Eva Figes – Écrivain
 Orlando Figes – Historien
 Peter Finch – Acteur
 Ronald Aylmer Fisher – Généticien
 Teddy Flack – Athlète
 Ian Fleming – Écrivain
 Jason Flemyng – Acteur
 Ford Madox Ford – Écrivain
 Lita Ford – Musicienne
 Claire Forlani – Actrice
 Edward Morgan Forster – Conteur
 Richard Fortey – Paléontologue
 Charles James Fox – Homme politique
 Samantha Fox – Chanteuse et top modèle
 Peter Frampton – Guitariste
 Benjamin Frankel – Compositeur
 Gretchen Franklin – Actrice
 Rosalind Franklin – Biochimiste
 Antonia Fraser – Femme de lettres
 Hugh Fraser - Acteur
 Michael Frayn – Écrivain
 Nicolas Freeling – Écrivain
 Christopher Froome – cycliste
 Sadie Frost – Actrice
 Roger Fry – Peintre
 Stephen Fry – Réalisateur et acteur (Hampstead)

G 

 Elyes Gabel - Acteur
 Charlotte Gainsbourg – Actrice
 William Gale – Peintre
 Henry Balfour Gardiner – Compositeur
 Alex Garland – Écrivain
 Dorothy Garrod – Préhistorienne
 Greer Garson – Actrice
 Peaches Geldof — Mannequin
 Henry Gellibrand – Astronome
 David Gemmell – Écrivain
 George III – Roi du Royaume-Uni
 George IV – Roi du Royaume-Uni
 George V – Roi du Royaume-Uni
 Edward Gibbon – Historien
 Anthony Giddens – Sociologue
 John Gielgud – Acteur
 Anthony Gilbert – Compositeur
 Lewis Gilbert – Réalisateur, producteur et auteur
 William S. Gilbert – Écrivain
 Ian Gillan – Musicien
 James Gillray – Caricaturiste
 Alfred C. Gimson – Linguiste
 James Glaisher – Météorologe
 Ranulph Glanville – Philosophe et architecte
 Peter Glenville – Réalisateur, auteur, producteur et acteur
 Sir William Glock – Directeur de la radio BBC 3
 David Godin – Musicien de soul
 Caroline Goodall – Acteur de film et de théâtre
 Fritha Goodey – Actrice
 Charles George Gordon – Général
 Edmet Goulding – Réalisateur
 John Gower – Écrivain
 William Richard Gowers – Neurologue
 Hugh Grant – Acteur (Hammersmith)
 Michael Grant – Philologue et historien
 Peter Grant – Producteur
 John Graunt – Statisticien
 Robert Graves – Écrivain et poète (Wimbledon)
 George Robert Gray – Zoologiste
 Louis Harold Gray – Physicien et radiologue
 Thomas Gray – Poète
 Peter Green – Musicien de blues
 Maurice Greene – Compositeur
 George Grenville – Homme politique
 Thomas Gresham – Commerçant
 Albert Grey – Homme politique
 Kate Greenaway – Peintre
 Rupert Grint – Acteur
 Trevor Goddard – Acteur
 Pietro Carlo Guglielmi – Compositeur
 James Guillaume – Anarchiste et écrivain
 John Guillermin – Réalisateur
 Alec Guinness – Acteur

H 

 Peter Hacker – Philosophe
 Steve Hackett – Guitariste
 George Hadley – Physicien et météorologue
 John Hadley – Astronome et mathématicien
 Tony Hadley – Chanteur
 Henry Hall - Musicien
 Rebecca Hall – Actrice
 Edmond Halley – Astronome et mathématicien
 Wyndham Halswelle – Athlète
 David Hamilton – Photographe
 Peter Hammill – Musicien
 Albert Hammond – Chanteur et producteur de musique
 Thomas Hampson – Athlète
 Paul Hardcastle – Musicien
 Tom Hardy - Acteur (Hammersmith)
 Robert Harley ( d'Oxford et Mortimer) – Homme politique
 Damian Harris – Réalisateur et auteur
 Jasper Harris – Acteur
 Steve Harris – Musicien
 John Harvard – Théologue
 Anthony Harvey – Réalisateur
 Lilian Harvey – Actrice et chanteuse
 Jack Hawkins – Acteur
 Johnny Haynes – Footballeur
 Stanley William Hayter – Peintre
 Murray Head – Acteur et chanteur
 Topper Headon – Musicien
 Ted Heath – Tromboniste
 Oliver Heaviside – Mathématicien et physicien (Camden Town)
 Arthur Helps – Écrivain
 David Hemblen – Acteur
 Henri VIII – Roi d'Angleterre
 Ken Hensley – Musicien
 George Hepplewhite – Ébéniste
 Johnny Herbert – Pilote
 Robert Herrick – Poète
 Myra Hess – Pianiste
 Rosalyn Higgins – Présidente de la Cour internationale de Justice
 Albert Hill – Athlète
 Damon Hill – Pilote
 Graham Hill – Pilote
 Rupert Hine – Musicien et producteur
 Geoffrey Hinton – Scientifique
 Jon Hiseman – Percussionniste
 Alfred Hitchcock – Réalisateur
 Mary Hobhouse - Écrivaine
 Glenn Hoddle – Entraîneur et joueur de football
 James P. Hogan – Écrivain
 William Hogarth – Peintre
 Thomas Holcroft – Écrivain
 Merlin Holland – Journaliste
Tom Holland - Acteur
 John Hollis – Acteur
 Imogen Holst – Compositeur et chef d'orchestre
 Tom Holt – Écrivain
 Thomas Hood – Poète
 Anthony Hope – Écrivain et juriste
 Gerard Manley Hopkins – Chanteur lyrique
 Victor Horsley – Physiologiste et neurologue
 Nicky Hopkins – Musicien
 Victor Horsley – Physiologiste et neurologue
 Alan Howard – Acteur
 Ebenezer Howard – Urbaniste
 John Howard – Maire
 Katharina Howard –  d'Henri VIII
 Leslie Howard – Acteur
 Steve Howe – Guitariste
 Chris Howland – Chanteur et acteur
 Hugh Hudson – Réalisateur
 Monica Huggett – Violoniste
 Godfrey Huggins – Homme politique (Bexley)
 William Huggins – Astronome et physicien
 Arthur Hughes – Illustrateur et peintre
 David Edward Hughes – Constructeur et inventeur
 Gareth Hunt – Acteur
 William Hunt – Peintre
 Douglas Hurd – Homme politique et diplomate
 Rachel Hurd-Wood – Actrice
 William Hurlstone – Compositeur
 Andrew Huxley – Biophysicien
 Julian Huxley – Biologiste

I 

 Billy Idol – Musicien
 Paul Ince – Footballeur
 Christopher Kelk Ingold – Chimiste
 Jill Ireland – Actrice et producteur
 Yusuf Islam (Cat Stevens) – Chanteur
 Alan Isler – Écrivain
 Wilfrid Israel – Philanthrope et homme d'affaires
 Steven Isserlis - Violoncelliste

J 

 Benjamin Daydon Jackson – Botaniste
 Derek Jacobi – Acteur
 Gordon Jacob – Compositeur et chef d'orchestre
 Elizabeth Jagger – Top modèle
 Jacques II – Roi d'Angleterre
 Francis Japp – Chimiste
 Derek Jarman – Réalisateur
 Roland Joffé – Réalisateur et producteur
 Elton John – Musicien (Pinner)
 Gia Johnson - Mannequin
 Diana Wynne Jones – Écrivain
 Gemma Jones – Actrice
 Harold Spencer Jones – Astronome
 Inigo Jones – Architecte
 Owen Jones – Architecte et Designer
 Steve Jones – Guitariste
 William Jones – Spécialiste de l'Orient et juriste
 Glen Johnson – Footballeur
 Henry Hamilton Johnston – Explorateur de l'Afrique

K 

 Boris Karloff – Acteur (Dulwich)
 Nancy Khedouri - Femme politique
 Jessica Kellgren-Fozard - Vidéaste web
 Patsy Kensit – Actrice et musicienne
 Skandar Keynes – Acteur
 Paul Kidby – Artiste et dessinateur
 Jonathan King – Musicien et producteur de musique
 Mary Kingsley – Ethnologue
 Philip Kitcher – Philosophe des sciences
 Keira Knightley – Actrice (Teddington)
 Thomas Kyd – Écrivain

L 

 Constant Lambert – Compositeur
 Martin Lamble – Percussionniste
 Frank Lampard – Footballeur
 Angela Lansbury – Actrice
 Jude Law – Acteur
 Peter Lawford – Acteur
 Lindy Layton – Chanteuse
 Walter Thomas Layton – Éditeur et économiste
 Johnny Leach – Joueur de tennis de table
 Mary Leakey – Archéologue
 Meave Leakey – Anthropologe
 David Lean – Réalisateur
 Edward Lear – Peintre, illustrateur et écrivain
 Bernard Lee – Acteur
 Christopher Lee – Acteur
 Sidney Lee – Biographe et historien
 Tanith Lee – Écrivain
 Walter Leigh – Compositeur
 Keith Levene – Musicien
 Jules Levy – Compositeur
 Lennox Lewis – Boxeur
 Matthew Lewis – Écrivain
 Andrew Lincoln – Acteur
 Delroy Lindo – Acteur
 David Lindsay – Écrivain
 Dua Lipa - Chanteuse 
 Snakefinger alias Philip Charles Lithman – Guitariste
 Henry Litolff – Pianiste et compositeur
 Ken Livingstone – Homme politique (Lambeth)
 Emily Lloyd – Actrice
 David Lodge – Écrivain
 Louise Lombard – Actrice
 Laurie London – Chanteur
 Pixie Lott – Chanteuse
 Ada Lovelace – Mathématicienne
 Daisy Lowe — Mannequin
 Ida Lupino – Actrice et réalisatrice
 Elisabeth Lutyens – Compositeur
 John Lydon – Musicien
 Vera Lynn – Chanteuse (East Ham)

M 

 Kirsty MacColl – Chanteuse
 Patrick Macnee – Acteur
 George MacKay – Acteur
 Lance Macklin – Pilote
 Frederic William Maitland - Juriste et historien du droit
 John Major – Premier ministre (Carshalton)
 Max Mallowan – Archéologue
 Peter Mandelson – Homme politique
 Peter Mansfield – Physicien, prix Nobel
 Phil Manzanera – Musicien
 Amélie d'Orléans – Reine du Portugal
 Marie  – Reine d'Angleterre
 Alicia Markova – Danseuse
 Julian Marley – Musicien de reggae
 Steve Marriott – Musicien
 Frederick Marryat – Officier de la Marine et écrivain
 Alfred Marshall – Économiste
 Herbert Marshall – Acteur
 Archer John Porter Martin – Chimiste, prix Nobel
 George Martin – Musicien et producteur de musique
 Nevil Maskelyne – Mathématicien et astronome
 Daniel Massey – Acteur
 Daphné du Maurier – Écrivain
 Gerald du Maurier – Acteur
 Brian May – Guitariste
 Dominic Monaghan – Acteur
 Phil May – Musicien
 Richard May – Juriste
 Peter Mayhew – Acteur
 Nicko McBrain – Percussionniste
 Roddy McDowall – Acteur
 Natascha McElhone – Actrice
 Eugene McGuinness - Auteur-compositeur-interprète
 Kathleen McKane Godfree – Joueuse de tennis
 Reginald McKenna – Homme politique
 Ralph McTell — Auteur-compositeur-interprète
 Derek Meddings – Spécialiste des effets spéciaux
 Tony Meehan – Musicien
 Harry Melling – Acteur
 M.I.A. – Chanteuse
 George Michael - Chanteur
 John Stuart Mill – Philosophe et économiste
 Jonny Lee Miller – Acteur
 Alan Alexander Milne – Écrivain
 John Milton – Poète
 Helen Mirren – Actrice
 Mitch Mitchell – Percussionniste
 Nancy Mitford – Écrivaine
 Rhona Mitra – Actrice
 Ernest John Moeran – Compositeur
 Edward Molyneux – Grand couturier
 Bernard Montgomery – Maréchal
 Keith Moon – Percussionniste
 Michael Moorcock – Écrivain
 Bobby Moore – Footballeur
 Dudley Moore – Acteur
 Patrick Moore – Astronome (Pinner)
 Roger Moore – Acteur
 Colin Morgan - Acteur
 Conwy Lloyd Morgan – Zoologiste
 Michael Morris ( baron de Killanin) – Journaliste et président du CIO
 William Morris – Artiste
 Stanley Morison – Typographe
 Herbert Morrison – Homme politique
 Barry Morse – Acteur
 Emily Mortimer – Actrice
 Thomas More – Homme politique
 Oswald Mosley – Homme politique
 Kate Moss – Top modèle (Croydon)
 Stirling Moss – Pilote
 Hugh Munro – Alpiniste
 Glenn Murcutt – Architecte
 Dave Murray – Musicien
 Eadweard Muybridge – Photographe (Kingston upon Thames)

N 

 Ronald Neame – Auteur et réalisateur
 Edith Nesbit – Autrice (Kennington)
 John Newlands – Chimiste
 John Henry Newman – Professeur de théologie
 Simon Nicol – Chanteur
 David Niven - Acteur
 Roden Noel – Poète et essayiste
 Philip J. Noel-Baker – Prix Nobel de la paix
 Christopher Nolan – Réalisateur et producteur
 Paul Norell – Acteur
 John Nunn – Joueur d'échec
 Michael Nyman – Compositeur

O 

 Paul Oakenfold – Producteur et DJ
 Gary Oldman – Acteur
 David O'Leary – Footballeur et entraîneur
 Julian Opie – Artiste
 John James Osborne – Écrivain
 Kelly Osbourne – Musicienne
 Arthur O'Shaughnessy – Poète
 Darren O'Shaughnessy – Écrivain

P 

 Jimmy Page – Musicien
 Archie Panjabi – Actrice
 Rick Parfitt – Musicien
 Alan Parker – Auteur et réalisateur
 Nathaniel Parker – Acteur
 Thomas Jeffery Parker – Zoologiste
 James Parkinson – Médecin
 Alan Parsons – Musicien
 Charles Parsons – Constructeur
 Chris Patten – Homme politique
 Robert Pattinson – Acteur
 Adrian Paul – Acteur
 Lynsey de Paul – Chanteuse
 Bruce Payne – Acteur
 Karl Pearson – Mathématicien
 William Penn – Fondateur de la Pennsylvanie
 Samuel Pepys – Homme politique et écrivain
 Spencer Perceval – Premier ministre
 Julian Perretta - Chanteur
 William Henry Perkin – Chimiste et industriel
 William Petty – Économiste
 Flinders Petrie – Égyptologue (Charlton)
 Dave Peverett – Musicien
 Anthony Phillips – Musicien
 Simon Phillips – Percussionniste
 Stuart Pigott – Œnologue
 Rosamund Pike - Actrice
 Courtney Pine – Saxophoniste
 Harold Pinter – Auteur et réalisateur
 Max Pirkis – Acteur
 William Pitt le Jeune – Premier ministre de Grande-Bretagne
 John Polidori – Écrivain
 Dennis Poore – Pilote
 Alexander Pope – Poète
 Anna Popplewell – Actrice
 Percivall Pott – Chirurgien
 Sally Potter – Réalisatrice
 Duffy Power – Pop- et Blues-Chanteur
 Natalie Press – Actrice
 George R. Price – Généticien
 Archibald Primrose – Homme politique
 Richard Anthony Proctor – Astronome et auteur
 Daniel Purcell – Compositeur
 Henry Purcell – Compositeur
 Alex Peters - Coureur cycliste

R 

 Ann Radcliffe – Écrivain
 Daniel Radcliffe – Acteur
 Claire Rafferty – Footballeuse
 Claude Rains – Acteur
 Nicola Ransom – Actrice
 Robert Rankin – Écrivain
 Emily Ratajkowski - Mannequin
 Jane Ray – Illustratrice
 Mary Read – Femme pirate
 Lynn Redgrave – Actrice
 Vanessa Redgrave – Actrice
 Carol Reed – Réalisateur
 Chris Reed – Joueur de baseball
 Oliver Reed – Acteur
 Israel Regardie – Magicien
 Saskia Reeves – Actrice
 Steven Reid — Footballeur
 Keith Relf – Musicien
 Mary Renault – Écrivain
 Ruth Rendell – Écrivain
 Joely Richardson – Actrice
 Natasha Richardson – Actrice
 Slick Rick – Rappeur
 Alan Rickman – Acteur
 David Ricardo – Économiste
 Bridget Riley – Peintre
 Sam Riley - Acteur
 Penny Rimbaud – Musicien
 Andrew Roachford – Musicien
 George Robinson – Homme politique
 John Rocca – Musicien, chanteur et producteur
 Charlotte Roche – Animatrice de télévision
 Nicolas Roeg – Réalisateur
 Peter Mark Roget – Lexicographe
 Charles Rolls – Constructeur automobile
 Henry Enfield Roscoe – Chimiste
 James Clark Ross – Marin
 Christina Rossetti – Poète
 Francis Rossi – Musicien
 Carlo Rota – Acteur
 Tim Roth – Acteur
 Marlon Roudette – Chanteur
 Patsy Rowlands – Actrice
 John Ruskin – Écrivain, peintre et historien
 Margaret Rutherford – Actrice
 John Rutter – Chef d'orchestre et compositeur

S 

 Thomas Sangster – Acteur
 Abe Saperstein – Manager de basket
 Vidal Sassoon – Coiffeur
 Ernest Satow – Diplomate
 Hugh J. Schonfield – Théologien
 Screaming Lord Sutch – Musicien et homme politique
 Will Self – Écrivain et Journaliste
 Steven Severin – Musicien et compositeur
 Edward Seymour, duc de Somerset – Homme politique
 Jane Seymour – Actrice
 Tom Sharpe – Écrivain
 Charles Shaughnessy – Acteur
 Sandie Shaw – Chanteuse (Dagenham)
 Barry Sheene - Pilote motocycliste de vitesse
 Ireen Sheer – Chanteuse
 Mary Shelley – Écrivain
 Charles Scott Sherrington – Neurophysiologiste
 Robin Scott – Chanteur
 James Shirley – Écrivain
 William Shockley – Physicien et Prix Nobel
 Jane Shore – Maîtresse d'Édouard IV
 Nevil Shute – Écrivain et Ingénieur aéronautique
 Ben Silverstone – Acteur
 Alastair Sim – Acteur
 Jean Simmons – Actrice
 Paul Simonon – Musicien
 N. F. Simpson – Dramaturge
 Trevor Sinclair – Footballeur
 Marina Sirtis – Actrice
 Osbert Sitwell – Écrivain
 Walter Skeat – Philologue
 Phil Manzanera – Cameraman
 John Maynard Smith – Généticien
 Maggie Smith – Actrice
 Ethel Smyth – Compositrice et suffragette
 Eric Solomon – Auteur
 Sonique – Chanteuse
 James De Carle Sowerby – Scientifique et artiste
 Douglas Spalding – Comportementaliste
 Timothy Spall – Acteur
 Philip Sparke – Compositeur et musicien
 Scott Speedman – Acteur
 Charles Spencer,  comte de Sunderland – Homme politique
Michael Spencer - Cinéaste
 Edmet Spenser – Poète
 Dusty Springfield – Chanteuse
 Chris Squire – Bassiste
 Terence Stamp – Acteur
 Frederick Stanley – Homme politique
 Steven Stapleton – Musicien
 Zak Starkey – Musicien
 Boris Starling – Écrivain
 Jason Statham – Acteur
 Howard Staunton – Joueur d'échecs
 Imelda Staunton – Actrice
 Toby Stephens – Acteur
 Nicholas Stern – Économiste
 Bernard Stevens – Compositeur
 Rod Stewart – Chanteur
 Rachael Stirling – Actrice
 Barbara Stokes – pédiatre irlandaise
 Richard Stone – Économiste
 Lytton Strachey – Écrivain
Harry styles - chanteur
 Jule Styne – Compositeur
 David Suchet – Acteur
 Alan Sugar – Entrepreneur
 Arthur Sullivan – Compositeur
 Kiefer Sutherland – Acteur
 Dave Swarbrick – Ménétrier
 Graham Swift – Écrivain
 Algernon Swinburne – Écrivain
 Tilda Swinton – Actrice
 James Joseph Sylvester – Mathématicien

T 

 Jessica Tandy – Actrice
 Arthur George Tansley – Écologiste
 Nahum Tate – Poète et écrivain
 Elizabeth Taylor – Actrice
 Hannah Taylor-Gordon – Actrice
 Sam Taylor-Johnson – Vidéaste
 Harriet Taylor Mill – Féministe
 Vince Taylor – Chanteur
 Norman Tebbit – Homme politique
 William Tenn – Écrivain scientifique
 John Tenniel – Illustrateur
 John Terry – Footballeur
 Anne Thackeray Ritchie – Écrivain
 Denis Thatcher – homme d'affaires et mari de Margaret Thatcher
 Antonia Thomas – Actrice
 Jameson Thomas – Acteur
 Sidney Thomas – Métallurgiste
 David Thomson – Écrivain
 Daley Thompson – Athlète
 Emma Thompson – Actrice
 Gabriel Thomson – Acteur
 Harry Thompson – Auteur et producteur
 David Thwaites – Acteur et producteur
 Daniel Ticktum - Pilote automobile
 Michael Tippett – Compositeur
 Linda Thompson – Chanteur
 Richard Thompson – Chanteur et guitariste
 Henry Tomlinson – Écrivain et journaliste
 Frank Tovey (Fad Gadget) – Musicien
 Pete Townshend – Musicien
 Arnold Joseph Toynbee – Économiste
 Morris William Travers – Chimiste
 Alan Turing – Mathématicien et cryptologue
 William Turner – Peintre
 Twiggy – Top modèle
 Edward Tylor – Anthropologue

U 
 Peter Ustinov – Acteur et réalisateur

V 

 John Vanbrugh – Architecte et écrivain
 Nicholas Vansittart, Premier baron Bexley – Homme politique
 Sid Vicious – Musicien
 Victoria  – Reine du Royaume-Uni
 Theresa Villiers – Femme politique
 John Vincent – Officier
 Julius Vogel – Premier ministre de Nouvelle-Zélande
 Vanessa Branch- Actrice

W 

 Theo Walcott - Footballeur
 Edgar Wallace – Écrivain et réalisateur
 Horace Walpole – Écrivain et homme politique
 Kay Walsh – Danseuse et actrice
 Francis Walsingham – Fondateur des services secrets britanniques
 John Walter l'Ancien – Industriel et éditeur
 John Walter le Jeune – Industriel et éditeur
 John Walter III – Industriel et éditeur
 James Ward – Peintre
 Peter Warlock – Compositeur
 Emily Watson – Actrice
 Charlie Watts – Musicien
 Evelyn Waugh – Écrivain
 Karen Webb – Animatrice de télévision
 Sidney James Webb – Sociologue et homme politique
 Simon Webb – Joueur d'échec
 Stan Webb – Guitariste
 Andrew Lloyd Webber – Compositeur
 William Lloyd Webber – Musicien et compositeur
 Rachel Weisz – Actrice
 Arthur Wellesley de Wellington – Général
 Henry Wellesley de Wellington – Officier
 Herbert George Wells – Écrivain (Bromley)
 Thomas Wentworth de Strafford – Homme politique
 Arnold Wesker – Dramaturge
 Rebecca West – Écrivain et journaliste
 Samuel West – Acteur de films et de pièces de théâtre
 Patrick White – Écrivain, prix Nobel
 Rachel Whiteread – Sculpteur
 Leonard Whiting – Acteur
 Edward Whymper – Alpiniste
 Bradley Wiggins – cycliste
 Kim Wilde – Chanteuse
 William Augustus, duc de Cumberland – Général
 Charles Williams – Compositeur
 Danny Williams – Boxeur
 Harcourt Williams – Acteur
 Kenneth Williams – Acteur et humoriste
 Henry Williamson – Écrivain
 Henry Maitland Wilson – Maréchal
 Amy Winehouse – Auteure-compositrice-interprète
 Norman Wisdom – Acteur et humoriste
 Dennis Wise – Footballeur et entraîneur
 Jah Wobble – Musicien et producteur de musique
 Mary Wollstonecraft – Écrivain et féministe
 Henry Wood – Chef d'orchestre
 Ron Wood – Musicien
 Virginia Woolf – Écrivain
 Leonard Woolley – Archéologue
 Basil Woon – Écrivain, journaliste et dramaturge
 William Wordsworth – Compositeur
 Bonnie Wright – Actrice
 Bradley Wright-Phillips – Footballeur
 Shaun Wright-Phillips – Footballeur
 Ronald Wright – Historien et écrivain
 Bill Wyman – Musicien

Y 
 Jack Butler Yeats – Peintre
 Freddie Young – Photographe et réalisateur
 William Henry Young – Mathématicien

Liste de personnalités par lieu de naissance
Personnes